Cette page présente le tour préliminaire à la Coupe d'Asie des nations 1972.

Seize pays affiliés à l'AFC s'engagent dans la  de la Coupe d'Asie des nations. L'Iran, tenant du titre et la Thaïlande, pays hôte du tournoi final, sont directement qualifiés. La Thaïlande prend part aux éliminatoires, même si elle a sa place assurée en phase finale, alors que l'Iran ne dispute pas ces éliminatoires.
Ce tour préliminaire concerne 15 équipes asiatiques, réparties en 3 groupes géographiques. Pour cette édition, 6 équipes sont qualifiées pour la phase finale (contre 5 lors de l'édition précédente) : il y a 2 places pour la zone Moyen-Orient, 2 places pour la zone Asie du Sud et une place pour la zone Extrême-Orient/Israël.

Tirage au sort des groupes éliminatoires

Groupe Moyen-Orient :  et  
 Tournoi organisé à Koweït, au Koweït, du 13 au  :

Groupe A

Groupe B

Tableau final 

 L'Irak et le Koweït se qualifient pour la phase finale.

Groupe Asie du Sud :  et  
 Tournoi disputé à Bangkok, en Thaïlande, du  au  :

Groupe A

Groupe B

Tableau final 

 Le Cambodge et la Thaïlande se qualifient pour la phase finale.

Groupe Extrême-Orient/Israël :  
Pour des raisons politiques, Israël n'est pas placé dans le groupe géographique du Moyen-Orient. L'AFC décide de la placer dans le groupe Extrême-Orient, où elle affronte la Corée du Sud pour une unique place qualificative. Cependant, Israël déclare forfait avant le début des éliminatoires et permet à la Corée du Sud de se qualifier, sans jouer, pour la phase finale de la Coupe d'Asie des nations.

Les qualifiés 
  - Tenant du titre (qualifié d'office)
  - Pays organisateur (qualifié d'office)

Notes et références externes 
 Informations et feuilles de matchs sur RSSSF

Eliminatoires 1972